Il doppio del Gerry Weber Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Yves Allegro e Roger Federer erano i detentori del titolo, ma Federer quest'anno non ha partecipato.
Solo Allegro ha partecipato facendo coppia con Marat Safin, ma ha perso in semifinale Michael Kohlmann e Rainer Schüttler.

Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić hanno vinto in finale 6–0, 6–4, contro Michael Kohlmann e Rainer Schüttler.

Teste di serie

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti)
  Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (campioni)

  Martin Damm /  Leander Paes (primo turno)
  Simon Aspelin /  Todd Perry (primo turno)

Tabellone

Finali

Gerry Weber Open 2006
ATP Tour 2006